Хаханов — фамилия. Известные носители:
 
 Хаханов, Александр Соломонович (1866—1912) — российский педагог, ориенталист, профессор.
 Хаханов, Дудар Соломонович (1921—1995) — советский осетинский и российский композитор, скрипач, дирижёр, музыковед и музыкально-общественный деятель.